Gianfranco Rosi est le nom de plusieurs personnes :
 Gianfranco Rosi (1957-), boxeur italien
 Gianfranco Rosi (1964-), réalisateur italien

Voir aussi 
 
 Gianfranco Rossi